Plus (lateinisch „mehr“) steht für
 das Rechenzeichen der Addition und Vorzeichen für positive Zahlen, siehe Pluszeichen

Plus als Eigenname bezeichnet:
 Plus Warenhandelsgesellschaft, bis 2010 ein Lebensmitteldiscounter, seitdem eine Marke von EDEKA
 Plus (niederländische Handelskette), eine Lebensmitteleinzelhandelskette in den Niederlanden
 plus (Zeitschrift), das Kundenmagazin der Berliner Verkehrsbetriebe
 Plus (Telekommunikation), eine Marke des polnischen Telekommunikationsunternehmens Polkomtel
 Plus (Radiosendung), Radiomagazin auf BR 3
 PLUS, Bargeldbezugskarte von VISA

PLUS als Abkürzung steht für:
 Paris-Lodron-Universität Salzburg
 Produktion von Leiterplatten und Systemen, Titel einer Fachzeitschrift der Elektrotechnik des Eugen G. Leuze Verlages
 Prima leben und stereo, ein Open-Air-Rock-Festival in Freising
 Plattform unabhängig & solidarisch – geplante Plattform von Jungen Grünen mit KPÖ

Plus ist der Familienname folgender Personen:
 Laurens De Plus (* 1995), belgischer Radrennfahrer
 Raoul Plus (1882–1958), französischer Jesuit und katholischer Theologe

Siehe auch:
 +

PLUS